Sjabloon, een instrument voor het tekenen van sjablonen
 Template (biologie), een begrip in de moleculaire biologie
 Template (software), het softwarebegrip